Die Abkürzung CCDR steht für:

 Combatant Commander, militärischer Befehlshaber eines Unified Combatant Command der US-Streitkräfte
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Dienststellen der portugiesischen Regierung

Abkürzung